Einige Arten der Gattung Calliandra werden auch Puderquastenstrauch (engl.: Powder puff tree) bezeichnet, so z. B.:

 Calliandra grandiflora
 Calliandra haematocephala
 Calliandra surinamensis